Het ATP-toernooi van Sofia 2021 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open 2021) werd van 27 september tot en met 3 oktober 2021 gespeeld in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Arena Armeec.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Sofia
Sofia 2021